Vorónej, ciutat, capital de la província de Vorónej, a Rússia 
 Batalla de Vorónej (1942), batalla del Front Oriental de la Segona Guerra Mundial, que tingué lloc a la ciutat estratègicament de Vorónej, al riu Don
 Incident OVNI de Vorónej, episodi d'albirament d'un ovni i contacte amb els seus tripulants extraterrestres a la ciutat de Vorónej 
 Província de Vorónej, subjecte federal de Rússia
 Riu Vorónej, riu que passa per la part meridional de la Rússia europea, per les províncies de Tambov, de Lípetsk i de Vorónej